Municipio de Conemaugh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Conemaugh (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Conemaugh (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Conemaugh (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.